Underground: VooDoo Night Sessions — мини-альбом французской индастриал-группы Krystal System, выпущенный в 2009 году на бельгийском лейбле Alfa Matrix.

Стиль, отзывы критиков 
На мини-альбоме собраны ремиксы на треки с дебютного диска группы, а также кавер-версии. Рецензент онлайн-журнала Sideline Magazine высоко оценил EP, указав на то, что в отобранных для него песнях чувственный женский вокал прекрасно сочетается с тяжёлыми гитарными партиями в духе Rammstein, а в отдельных композициях можно найти следы влияния панк-рока.

Список композиций 
Треки 5 и 7 являются кавер-версиями песни группы Depeche Mode.
 «Mental (Mekatronik Side)» — 4:36 
 «New World (Sky Industry Edit)» — 3:51 
 «I Love My Chains (Voodoo Night Sessions)» — 3:12 
 «Elektrostal (Remix Cube)» — 3:47 
 «Master and Servant (Swan Mix)» (Мартин Гор) — 3:53 
 «Alakor (Version Android)» — 3:54 
 «Master and Servant (The Whip It Side)» (Мартин Гор) — 3:29

Участники записи 
 Bonnie — вокал, гитара
 N° 7 — вокал, синтезатор, семплы

Примечания

Ссылки 
 Альбом на discogs.com

Альбомы 2009 года
Альбомы электронной музыки
Альбомы Alfa Matrix
Альбомы Krystal System